Kalējs est un patronyme letton pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1951), compositeur et pianiste letton
 (1913-2001), soldat et collaborateur letton
 (né en 1965), réalisateur de film letton

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme letton